A merénylet címet több alkotás viseli:
Könyv
A merénylet (1982), Harry Mulisch regénye
A merénylet (2008), Erdős Virág regénye
A merénylet (2011), Yasmina Khadra regénye
Merénylet (1936), Graham Green regénye
Merénylet (2000), Domokos Gábor és Ali Ahmed Kovács regénye
Merénylet (2004), Denise Ryan regénye

Film
A merénylet (1942), Frank Tuttle filmje Graham Green Merénylet c. regényéből
A merénylet (1973), az Egy óra múlva itt vagyok tévésorozat 5. epizódjának címe
A merénylet (2005), a South Park című rajzfilmsorozat 157. része
A merénylet (2018), Pajer Róbert filmje
A merénylet – Szarajevó 1914 (1942), Kurt Mündl, Andreas Prochaska tévéfilmje
Merénylet (1959), Várkonyi Zoltán filmje
Merénylet (1980), Bent Christensen filmje
Merénylet (1986), Fons Rademakersn filmje
Merénylet (1987), Peter R. Hunt filmje